96-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 15—16 января 1999 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 выделен рекорд чемпионата Европы

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

 DNF = не закончил дистанцию

 DQ = дисквалификация

 DNS = не вышел на старт

Ссылки 
 
 

1999
1999 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1999 года
Спорт в Нидерландах в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах